La Prva savezna liga FNRJ 1959-1960, conosciuta semplicemente come Prva liga 1959-1960, fu la 31ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 14ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo sesto titolo, secondo consecutivo.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1960-1961
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1960-1961
      Retrocessa in Druga Liga 1960-1961

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Qualificate alla Coppa Mitropa 1960:, , Hajduk, , OFK e Velež.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Milorad Pavić)
Giocatori (presenze/reti)
Vladimir Durković (22/0)Ljubomir Spajić (22/0)Vladimir Beara (21/0) --portiere--Borivoje Kostić (21/19)Lazar Tasić (20/0)Vladimir Popović (14/0)Nikola Stipić (14/5)Dušan Maravić (13/5)Dimitrije Stojanović (12/0)Selimir Milošević (12/3)Ivan Toplak (11/5)Dragoslav Šekularac (11/3)Anton Rudinski (11/1)Miljan Zeković (10/0)Blagoje Mitić (10/0)Ivan Popović (7/3)Branko Zebec (7/2)Ranko Borozan (5/0)Vladimir Nikolovski (4/1)Nikola Mijušković (4/0)Petar Ćosić (1/0) --portiere--Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1959-1960
Kup Maršala Tita 1959-1960

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1959-1962 su historical-lineups
  1959-1960 su HRnogomet
  Stagione 1959-1960 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1960
Campionato jugoslavo di calcio